Гуру:

 Гуру — духовный наставник в индийских религиях.
 Гуру, или эксперт — знаток, человек, исключительно компетентный в какой-либо области знаний.
 Гуру, или профессионал — мастер своего дела, виртуоз.
 Гуру — планета Юпитер (санскр.). Гурувар — «день Юпитера» (четверг).
 «Гуру» — девятнадцатый эпизод второго сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

См. также 
 Гуру Датт
 Гуру Кен
 Guru
 Guru Guru
 Guru Josh
 Guru Meditation